

События 

 24 апреля — в Нойбурге на Дунае в присутствии короля архиепископ Тагино рукоположил Титмара в сан епископа Мерзебурга.
 18 октября — халиф ал-Хаким внезапно начинает преследование христиан и евреев в Палестине. Он приказал разрушить все церкви и монастыри Палестины, начав с церкви Святого Гроба. Гонения на христиан (если верить хронистам, они вынуждены были носить на шее медный крест, весивший десять фунтов, а евреи — волочить за собой плахи в форме телячьей головы), породили много рассказов, где историю сложно отличить от легенды.

События без точных дат 
 Вторжение датчан в Англию.
 май — с согласия дворянства на заседании хофтага в Регенсбурге Генрих II официально освободил шурина, герцога Генриха V Баварского, от занимаемого поста.
 лето — Генрих II вступает в земли своих люксембургских родственников. Повсюду были произведены большие разрушения. Славянские союзники короля разграбили и разорили даже монастырь Святого Мартина к западу от Меца.
 осень — перемирие Генриха II с люксембуржцами.
 В помощь Эберхарду Бамбергскому на посту ответственного за придворную канцелярию, Генрих II даёт второго канцлера — Гунтера, сына Экгарда Мейсенского.
 1009 — халиф Кордовы Мохаммед II (ум. 1010). Вскоре после воцарения свергнут берберами, посадившими на трон халифа Сулеймана. Начало стремительного распада халифата.
 Норманны в Апулии.
 Первое упоминание Литвы в летописях.
 Крещение кераитов в несторианство.
 В результате восстания Ли Тхай То основывает вьетнамскую династию Ли.
 Ибн Юнус закончил работу по составлению астрономических и географических таблиц под названием «Большой Хакимовский Зидж» — «аз-Зидж ал-Хакими ал-кабир»).

Продолжающиеся события 
 1009—1012 — VII кампания Свена Вилобородого в Англии.
 Ок. 1009—1060 — Тортосский эмират (вассалы).
 1009—1010 — халиф Кордовы Сулейман (ум. 1016).
 1009—1012 — папа римский Сергий IV.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1009 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1009 году
 24 марта — Вигберт, епископ Мерзебурга.
 Пьетро II Орсеоло, 26-й венецианский дож.
 Бруно Кверфуртский, святой, апостол Пруссии, граф.

См. также

Примечания